El Torneig d'Hamburg 2013, oficialment conegut com a bet-at-home Open 2013, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 106a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de juliol de 2013 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

El tennista italià Fabio Fognini va guanyar el segon títol de la temporada, aconseguits en dues setmanes consecutives.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013